Поставетите под номер защитават титлата си.

Поставени тенисистки

Схема

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4 

Уимбълдън (турнир)